Hans Rudolf Nägeli (...-1522) – militare svizzero
 Hans Georg Nägeli (1773-1836) – compositore e editore musicale svizzero
 Karl Wilhelm von Nägeli (1817-1891) – botanico svizzero

Pagine correlate 
 Nagel
 Naegeli